– japoński piłkarz występujący na pozycji bocznego obrońcy w tureckim klubie Galatasaray SK.

Kariera klubowa 

Nagatomo skierował swoje pierwsze kroki sportowe do miejscowego klubu Ehime FC, gdzie nie poznano się na jego talencie. Zespół Saijo Kita Junior High School nie powtórzył tego błędu i pozwolił mu na grę w swoich barwach.

Po przenosinach do Fukuoki Yūto Nagatomo rozpoczął karierę w drużynie Higashi Fukuoka High School, z którą wziął udział w mistrzostwach szkół średnich. Następnie występował w klubie uniwersyteckim Meiji University. Dobre występy w tym zespole umożliwiły mu znalezienie się w jedenastce najlepszych piłkarzy drużyn uniwersyteckich.

W 2007 został zawodnikiem klubu F.C. Tokyo. Pierwszy mecz ligowy w nowych barwach rozegrał 8 marca 2008 z Vissel Kobe. Wyróżnił się w meczu z Júbilo Iwata, gdzie strzelił bramkę i zanotował asystę.

Cesena 
W 2010 roku Nagatomo został wypożyczony do włoskiej Ceseny, a w styczniu 2011 został wykupiony przez ten klub za 1,7 mln euro. Debiut Nagatomo w barwach Koników Morskich miał miejsce 28 sierpnia 2010 w ligowym meczu z AS Roma. Dla Ceseny zagrał łącznie w 16 meczach ligowych.

Inter 
Miesiąc później Cesena wypożyczyła go jednak do Interu Mediolan, który w zamian wypożyczył Davide Santona do Koników Morskich. Debiut pierwszego Japończyka w barwach Nerazzurrich odbył się 6 lutego 2011 podczas wygranego 5:3 meczu z AS Romą, gdy zmienił Wesleya Sneijdera.

6 marca 2011 strzelił swoją pierwszą bramkę dla Interu w meczu z Genoą. Pod koniec marca wziął udział w charytatywnym meczu, z którego dochód został przekazany ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii.

Dzięki występowi w meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z FC Schalke 04 stał się drugim Japończykiem grającym w tych rozgrywkach po Keisuke Hondzie. Po zakończeniu sezonu Inter zdecydował się wykupić go z Ceseny za 10,95 mln euro (w tym połowę praw do Luki Garritano i Luki Caldiroli).

2 grudnia 2011 zanotował dwie asysty w spotkaniu z US Lecce. 20 września 2012 strzelił wyrównującą bramkę na 2:2 Rubinowi Kazań w ramach rozgrywek Ligi Europy.
Z Interem wiąże go umowa zawarta w styczniu 2013, a obowiązująca do czerwca 2016 r., na mocy której Nagatomo otrzymuje rocznie 0,8 mln euro wynagrodzenia.

Kariera reprezentacyjna 

W 2007 reprezentował Japonię na Uniwersjadzie w Bangkoku. Później Nagatomo występował w drużynie U-22 walczącej o olimpijską kwalifikację.

W pierwszej reprezentacji Japonii zadebiutował 24 maja 2008 w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tego samego roku wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Pierwszą bramkę dla Japonii zdobył 13 listopada 2008 w meczu z Syrią. Niedługo potem 31 maja 2009 zdobył drugiego gola w reprezentacji, a także zaliczył asystę. W spotkaniu z Ghaną, rozegranym 9 września 2009, asystował przy dwóch bramkach.

W maju 2010 został powołany do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata 2010 w Południowej Afryce. W styczniu 2011 zdobył Puchar Azji, będąc jednym z liderów drużyny. To po jego dośrodkowaniu padła zwycięska bramka.

Styl gry 
Yuto Nagatomo to dynamiczny lewy obrońca. Andrea Stramaccioni wystawiał go także jako bocznego pomocnika w ustawieniu 3-4-3. Charakteryzuje go świetna szybkość, dynamika i kontrola nad piłką, co pomaga mu wygrywać liczne pojedynki jeden na jeden. Posiada duże umiejętności w grze ofensywnej. Potrafi celnie dośrodkowywać z obu nóg. Inspiruje się grą Vincenta Candeli.

Życie prywatne 
Dziadek Yūto, Tatsuo Yoshida oraz jego brat Minoru byli słynnymi kolarzami keirinowymi. Nagatomo jako jeden z niewielu piłkarzy Serie A posiada wyższe wykształcenie. Jego ulubionymi daniami są risotto alla parmigiana i piadina.

Sukcesy 
 Reprezentacyjne
 Mistrzostwo Azji: 2011
 Kirin Cup (3): 2008, 2009, 2011
 Klubowe
 Puchar Japonii: 2009
 Puchar Włoch: 2011
 Indywidualne
 Najlepsza jedenastka ligi japońskiej: 2009

Statystyka

Klubowe

Reprezentacyjne

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy olimpijczycy
Reprezentanci Japonii w piłce nożnej
Piłkarze FC Tokyo
Piłkarze Cesena FC
Piłkarze Interu Mediolan
Piłkarze Galatasaray SK
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Uczestnicy Pucharu Azji 2011
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2013
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Uczestnicy Pucharu Azji 2015
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Pucharu Azji 2019
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Urodzeni w 1986
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022